Гільза — металева трубка для кулі, снаряда, у дно якої вставляється капсуль.
 Гільза — назва деталей, що мають форму трубки.
 Гільза — паперова трубка, що заповнюється тютюном, елемент сигарети, папіроси.
 Гільза — річка в Німеччині.
 Вернер фон Гільза (1889—1945) — німецький офіцер, учасник Першої і Другої Світових воєн.